Field se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 William D. Field
 Henry Claylands Field